Александър (Санде) Георгиев Чапрашиков е български военен, търговец и политик.

Биография 
Александър Чапрашиков е роден в 1880 година в Дупница. Син е на търговеца Георги Чапрашиков и брат на Крум Чапрашиков и Стефан Чапрашиков. През 1902 година завършва Военното училище в София. След три годишна служба, напуска армията и завършва право в Париж. По-късно се отдава на търговия с тютюн заедно с брат си Крум.

Участва в Първата световна война като запасен капитан, помощник-началник на разузнавателна секция. За отличия и заслуги през втория период на войната е награден с орден „Свети Александър“, V степен.

Александър Чапрашиков е деец на Демократическата партия. След възстановяването на градското бюро на партията в Дупница в април 1919 година, Чапрашиков става негов председател, Димитър Манойлов и д-р Крум Войнов са подпредседатели, а М. С. Чомаков – секретар. Депутат е в XVIII и XIX обикновено народно събрание.

След Деветосептемврийския преврат в 1944 година Александър Чапрашиков е арестуван и съден от така наречения Народен съд. Имуществото му е конфискувано, а семейството му е изселено в Лясковец, където Александър Чапрашиков умира. В 1954 година умира и съпругата му, а двете им деца Анна и Георги остават на улицата.

Къщата му в София, за която Чапрашиков харчи разточително, е обявена за паметник на културата в 1978 година.

Александър Чапрашиков се познава с Димитър Димов и е прототип на образа на Барутчиев младия в романа му „Тютюн“ – млад и образован мъж, но грандоман и разсипник.

Родословие

Бележки 

Български юристи от Македония
Български офицери от Македония
Български политици от Македония
Родени в Дупница
Български предприемачи от Македония
Репресирани от комунистическия режим в България
Прототипи на литературни герои
Двадесет и трети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Починали в Лясковец
Български търговци
Български политици (1918 – 1945)
Носители на орден „Свети Александър“
Български военни дейци от Първата световна война
Български майори
Осъдени от Народния съд
Либерали
Български имигранти от Македония в София
Подсъдими по процеса на Десети състав на Народния съд
По произход от Благоевград